David Fox (scenarioschrijver) scenarioschrijver
 David Fox (acteur) (1941-2021), Canadees acteur
 David Fox (zwemmer) (1971), Amerikaans zwemmer
 David Fox (voetballer) (1983), Engels voetballer